

Acronimo 
 Longwave – onde lunghe
 Lylat Wars – videogioco della Nintendo

Chimica 
 Lw – vecchio simbolo del laurenzio, sostituito da Lr nel 1963

Codici 
 LW – codice vettore IATA di Pacific Wings